El término pompa puede referirse a:
 
pomposidad, ceremonia, boato, afectación, prosopopeya, la calidad de lo pomposo;
Pompa y circunstancia, una composición musical de sir Edward Elgar;
una burbuja, como en la expresión pompa de jabón.
 Pompa (Fălești), localidad y comuna de Moldavia.
las nalgas, como expresión coloquial de varios países hispanohablantes.